Пустово́йт — фамилия.

Известные носители:
 Пустовойт, Василий Степанович (1884—1972) — советский селекционер, академик АН СССР, дважды Герой Социалистического Труда.
 Пустовойт, Владислав Иванович (1936—2021) — советский и российский учёный-физик, академик РАН.
 Пустовойт, Пётр Григорьевич (1918—2006) — советский и российский литературовед, специалист в области русской литературы XIX века и сравнительного литературоведения, доктор филологических наук, профессор.

См. также 
 Пустовойтов
 Пустовойтенко
 Пустовойтовка